Luis puede hacer referencia a:

 Luis, nombre de pila masculino
 Huracán Luis, tormenta en el Caribe en 1995.
 Luis (cómic), personaje del Universo cinematográfico de Marvel.